

Botanica
 Salice, termine comune per indicare gli alberi del genere Salix (famiglia delle Salicacee)

Città e comuni
 Salice – frazione di Messina 
 Salice – quartiere di Reggio Calabria
 Salice Salentino – comune della provincia di Lecce
 Salice Terme – frazione principale del comune di  Godiasco Salice Terme (comune della provincia di Pavia)
 Salice, contrada di Miscarello (frazione del comune di Giarre della provincia di Catania)
 Salice – comune del dipartimento della Corsica del Sud
 Salice d'Ulzio – italianizzazione di Sauze d'Oulx durante il regime fascista

Altro
 Salice – simbolo usato in araldica

Pagine correlate 

 Saliceto

Altri progetti